Mechels Miniatuur Teater
Mobiel Medisch Team
Modern Monetary Theory